Malus kan syfta på:

 Malus – ett växtsläkte i familjen rosväxter, se Apelsläktet
 Malus – latinska namnet på stjärnbilden Masten (stjärnbild)

Geografi

Antarktis 

 Malus (ö i Antarktis), 

Robotskapade Antarktisförgreningar